CBZ est un sigle qui peut faire référence à :
 carboxybenzyle, un radical utilisé pour la protection des amines en chimie organique ;
 CBZ (où CBZ signifie Compare and Branch on Zero), une instruction en ARM.

CBZ est un code qui peut faire référence à :
 CBZ, un format de fichier compressé utilisé pour les bandes dessinées numérisées;
 Cabin Creek, AK, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Notes et références 

Code IATA des aéroports